Abramites är ett släkte av fiskar. Abramites ingår i familjen Anostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Abramites